

Patronyme 

 Pakkhi Hegde (1985-), actrice indienne.
 Pooja Hegde (1990-), actrice et mannequin indienne.

Astronomie 
 (34184) Hegde, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.